Ната́ша Энн Беди́нгфилд (; род. 26 ноября 1981) — английская певица и автор песен.

Биография 
Бедингфилд родилась в , Западный Суссекс (позже переехала в , южный Лондон) в семье новозеландцев Молли и Джона Бедингфилдов, которые работали в международном благотворительном секторе, ориентированном на проекты в области городского образования, примирения, реабилитации наркомании и долгосрочного развития общин, наряду с инициативами местных органов власти и сообществами, основанными на вере, в Европе, Азии и Латинской Америке. У Бедингфилд трое братьев и сестёр: братья Дэниел, Джошуа и младшая сестра . Интерес к музыке был воодушевлён в ней родителями, и она брала уроки игры на гитаре и фортепиано в детстве. Когда Бедингфилд была подростком, она и её брат Дэниел и сестра Никола образовали танцевально-электронную группу «The DNA Algorithm». Группа предоставила Бедингфилд возможность исследовать различные музыкальные жанры и расширить свои способности к написанию песен. Она была вокалисткой в группе, в основном, исполняла танцевальную поп-музыку о независимости и посвящении — эти темы, будут отражены в её собственных сольных композициях. В возрасте 14-ти лет Бедингфилд вокалировала на Origins Refined Intricacy (Steelyard Records).

Бедингфилд год посещала Университет Гринвича, где она изучала психологию, затем сосредоточилась на пении и написании песен. Сначала она записывала демоверсии в гаражах друзей, у которых были студии звукозаписи, которые она подарила звукозаписывающим компаниям. В течение 1990-х и начале 2000-х годов Бедингфилд сочиняла и записывала песни для Лондонской церкви Хиллсонг. В 2004 году её записи появились на живом альбоме церкви Shout God's Fame и в детском альбоме «Jesus Is My Superhero от Hillsong Music Australia».

Личная жизнь 
21 марта 2009 года Бедингфилд вышла замуж за американского бизнесмена Мэтта Робинсона. У них есть сын — Соломон Дилан Робинсон (род. 31 декабря 2017).

Дискография

Альбомы 
 Unwritten (6 сентября 2004)
 N.B. (30 апреля 2007), издан в США и Канаде под названием Pocketful Of Sunshine (22 январь 2008)
 Strip Me (7 декабря 2010), издан в Европе под названием Strip Me Away (13 мая 2011)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 Natasha Bedingfield на Hazzen
 

Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители Epic Records
Выпускники Университета Гринвича